Dhrépanon kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Drépano (ort i Grekland), Västra Grekland, Nomós Achaḯas, 
 Drépanon, ort, Peloponnesos, Nomós Argolídos, 

Robotskapade Greklandförgreningar